Глазовский сельский округ

Московская область 

 Глазовский сельский округ Можайского района (1994—2006)
 Глазовский сельский округ Серпуховского района (1994—2006)